«Почтальон всегда звонит дважды» — детективный роман американского писателя Джеймса М. Кейна.
 «Почтальон всегда звонит дважды» — третья экранизация романа, режиссёр Тэй Гарнетт, 1946 г.
 «Почтальон всегда звонит дважды» — четвёртая экранизация романа, режиссёр Боб Рэфелсон, 1981 г.
 «Почтальон всегда звонит дважды» — опера.

См. также 
 «Последний поворот» — первая экранизация романа, режиссёр Пьер Шеналь, 1939 г.
 «Одержимость» — вторая экранизация романа, режиссёр Лукино Висконти, 1943 г.